Schönauer Teich ist der Name folgender Teiche:

 Schönauer Teich (Litschau), Teich bei Litschau in Niederösterreich
 Schönauer Teich (Schönau), Teich bei Schönau an der Triesting in Niederösterreich
 Schönauer Teich (Zwettl), Teich bei Zwettl in Niederösterreich